Borgmästaren i New York (, formellt Mayor of the City of New York) är den folkvalda politikern som leder den verkställande grenen av New Yorks stadsstyrelse. Borgmästaren ansvarar för den största kommunala budgeten i USA på cirka 70 miljarder dollar, och ansvarar för omkring 325 000 anställda, däribland New York City Department of Education, FDNY och NYPD.

Borgmästarens kontor ligger i New Yorks stadshus och tjänstebostaden är Gracie Mansion.

New Yorks borgmästare
Nedan följer en lista över borgmästare i Nya Amsterdam och New York.

Populärkultur
 Spin City

Se även 
 New Yorks guvernör
 New Yorks sigill
 Tammany Hall

Referenser

Noter

Externa länkar 
 www.nyc.gov/mayor

 
Politik i New York
Borgmästare i New York